Long ton, de naam voor de eenheid "ton" in het avoirdupoids- of imperiale systeem van maten en gewichten
Longton (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Longton (Lancashire), een plaats in het Engelse graafschap Lancashire